Футбольный клуб БАТЭ (Борисов) дебютировал в розыгрышах европейских клубных турниров в 1999 году. Борисовский клуб стал первым белорусским клубом, вышедшим в групповые этапы Лиги чемпионов (2008/2009) и Лиги Европы (2009/2010), а также в 1/16 финала Лиги Европы (2010/2011).

История

Баланс выступлений в еврокубках 
Статистика приведена по состоянию на 2 августа 2022 года

Статистика по турнирам

Результаты против клубов разных стран

Достижения в еврокубках 
 Количество сезонов выступлений в еврокубках — 24, в том числе:

 Лига чемпионов УЕФА — 15
 Кубок УЕФА — 7
 Лига Европы УЕФА — 6
 Лига конференций УЕФА — 2
 Кубок Интертото — 1
 Наивысшие достижения:

 Лига чемпионов УЕФА — групповой турнир, 5 раз (2008/09, 2011/12, 2012/13, 2014/15, 2015/16)
 Лига Европы УЕФА — 1/16 финала, 3 раза (2010/11, 2012/13, 2018/19).
 Самая крупная победа — 5:0, Торпедо (Кутаиси), Кубок УЕФА 2004/2005.
 Самое крупное поражение — 0:7, Шахтёр (Донецк), 2014/15.
 Лучший бомбардир — Виталий Родионов, 20 мячей
 Наибольшее количество матчей — Виталий Родионов — 96 матчей
 Максимальная посещаемость в матче — 68 502 зрителя, 4.11.2015, Лига чемпионов 2015/16, Барселона — БАТЭ
 Максимальная посещаемость в домашнем матче — 32 000 зрителей, стадион «Динамо» (Минск), 25.11.2008, Лига чемпионов 2008/09, БАТЭ — Реал (Мадрид)

Матчи

Источники 
 История выступлений клуба на официальном сайте ФК БАТЭ (Борисов)

Примечания 

ФК БАТЭ
Белорусские футбольные клубы в еврокубках